Лобашёв — русская фамилия. Известные носители:

 Лобашёв, Михаил Ефимович (1907—1971) — советский генетик и физиолог, профессор ЛГУ.
 Лобашёв, Владимир Михайлович (1934—2011) — физик-ядерщик, академик Российской Академии наук, лауреат Ленинской премии.